Buňka může označovat:

 buňka – základní stavební jednotka živých těl organismů
 Seznam buněčných typů v lidském těle
 alfa buňka
 amakrinní buňka
 antigen prezentující buňka
 bazální buňka
 beta buňka
 bipolární buňka sítnice
 buněčná signalizace 
 buněčná stěna 
 buněčné jádro
 buněčný cyklus
 buňka sběrného kanálku
 Clarova buňka
 delta buňka
 dendritická buňka
 elementární buňka
 ependymální buňka
 eukaryotická buňka
 folikulární buňka
 folikulární dendritická buňka
 gliová buňka, neuroglie
 granulární buňka 
 horizontální buňka
 Itóova buňka
 jaterní buňka, hepatocyt
 juxtaglomerulární buňka
 kmenová buňka (rozcestník), více objektů
 Kupfferova buňka
 Langerhansova buňka
 Leydigova buňka
 MAIT buňka
 Merkelova buňka
 mesangiální buňka
 Müllerova buňka
 myeloidní supresorová buňka
 nervová buňka, neuron
 NK buňka
 oxyfilní buňka
 parafolikulární buňka
 parietální buňka
 paměťová  buňka
 Panethova buňka
 pěnitá buňka
 pit buňka
 plazmatická buňka
 pohárková buňka
 pohlavní buňka
 pokožková buňka
 prokaryotická buňka
 pumpa (buňka)
 Purkyňova buňka
 Renshawova buňka
 retinální gangliová buňka
 rostlinná buňka
 rozmnožovací buňky
 satelitní buňka
 satelitní gliová buňka
 Sertoliho buňka
 Schwannova buňka
 sítková buňka
 svalová buňka, myocyt
 světločivná buňka
 tělní buňka
 tuková buňka
 víceúrovňová buňka
 vlásková buňka
 vmezeřená buňka
 žahavá buňka
 žírná buňka
 buňka (včelařství) – šestiúhelná vosková přihrádka, ze kterých je tvořena včelí plástev
 konvekční buňka, konvektivní buňka – cirkulační element vytvářející základní jednotku buněčné konvekce
 jedna z malých stejných místností (přeneseně dle včelí buňky):
 obytná buňka – obytný kontejner určený pro dočasný nebo provizorní pobyt
 malá organizační jednotka instituce či organizace
 Revoluční buňky – název západoněmecké radikálně levicové organizace
 buňka (elektronika) – označení některých jednoduchých součástek či jejich součástí, např.:
 víceúrovňová buňka – nejmenší jednotka uchovávající informaci v elektronické paměti
 celula – jiné významy, ke kterým se vztahuje slovo celulární (od lat. cellula, buňka, zdrobnělina od cella)
 vymezené pole působnosti základnové stanice – součást celulární radiové sítě pro mobilní telefony